Dicksoniaceae är en familj av ormbunkar. Dicksoniaceae ingår i ordningen Cyatheales, klassen Polypodiopsida, fylumet kärlväxter och riket Plantae. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dicksoniaceae 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Dicksoniaceae